Ел Фогон има више значења:

 Ел Фогон, Рестауранте (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фогон (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику